Barea antic nom de Villaricos, pedania costanera al municipi de Cuevas del Almanzora (província d'Almeria, Andalusia)
 José Barea Tejeiro (Màlaga, 1923 – Madrid, 2014), economista, acadèmic i catedràtic espanyol 
 José Juan Barea Mora (Mayagüez, 1984), jugador de basket porto-riqueny
 Manel Barea Cervera (Benaguasil, 1948), músic valencià
 María del Carmen Barea Cobos o Carmen Barea (Màlaga, 1966), jugadora d'hoquei sobre herba andalusa 
 Ramón Barea (Bilbao, País Basc, 1949), actor, dramaturg, director de teatre i director de cinema basc 
 Sorà Barea, cònsol sufecte el 52 sota Claudi i més tard procònsol d'Àsia
 Quint Marci Barea Sura, germà del cònsol sufecte del 52 i senador romà